

Cima da Conegliano 
 San Girolamo nel deserto – conservato all'Harewood House
 San Girolamo nel deserto – conservato nella National Gallery a Londra
 San Girolamo nel deserto – conservato nella National Gallery of Art di Washington
 San Girolamo nel deserto – conservato nella Pinacoteca di Brera
 San Girolamo nel deserto – conservato nel Museo di belle arti di Budapest
 San Girolamo nel deserto – conservato nella Collezione Contini Bonacossi a Firenze
 San Girolamo nel deserto – conservato all'Ermitage di San Pietroburgo

Altri 
 San Girolamo nel deserto – dipinto del Pinturicchio